Der Skisprung-Grand-Prix 2001 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Skispringen 2001) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 11. August 2001 und dem 9. September 2001 ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der an fünf verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Grand-Prix bestand aus sieben Einzelwettbewerben, von denen vier in Europa und drei in Asien stattfanden. Den Sieg in der Gesamtwertung konnte der Pole Adam Małysz erringen, vor den beiden Österreichern Andreas Goldberger und Stefan Horngacher erringen. Der Titelverteidiger Janne Ahonen aus Finnland belegte den 16. Platz. Die Nationenwertung gewann Österreich vor Japan und Slowenien. Das titelverteidigende Team Finnland wurde sechster.

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
Skisprung-Weltcup 2001/2002
Skisprung-Continental-Cup 2001/02

Weblinks 
 

Skisprung-Grand-Prix
Sportveranstaltung 2001